

Geografia
 Regno Unito
 Blythe – fiume del Warwickshire
 Blythe Bridge – villaggio dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
 Blythe – città della Contea di Riverside, California
 Blythe – città delle Contee di Burke e Richmond, Georgia
 Blythe Township – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania

Onomastica
 Blythe – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Betty Blythe – attrice statunitense
 Randy Blythe – cantante statunitense

Pagine correlate
 Blyth